Томей () — фамилия. Известные носители:
 
 Томей, Кончетта (род. 1945) — американская характерная актриса.
 Томей, Мариса (род. 1964) — американская актриса театра и кино.